Soliloquy (lat. solus = allein;  loqui = sprechen) bezeichnet:
 im Englischen den Monolog, vor allem im Zusammenhang mit dem Theater; der lateinische Begriff wurde vermutlich von Augustinus in seiner Bekenntnisschrift Soliloquiorum libri duo als Lehnübersetzung des griechischen μονόλογος monólogos geprägt.
 Soliloquy (Album), Livealbum von McCoy Tyner aus dem Jahr 1991
 Soliloquy (Band), deutsche Alternative Rockband aus Gießen
 Soliloquy (2002), US-amerikanischer Spielfilm von Jacques Zanetti aus dem Jahr 2002
 Soliloquy (2003), US-amerikanischer Spielfilm von Todd Albertson aus dem Jahr 2003